

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2014-2015.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2014-2015.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note
Il Riccione ha scontato 10 punti di penalizzazione.
L'Atletico Montichiari ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato superiore a 8 punti.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2014-2015.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2014-2015.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
L'Arezzo è stato poi ripescato in Lega Pro 2014-2015 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato superiore a 8 punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2014-2015.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2014-2015.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
Il Bojano ha scontato 4 punti di penalizzazione.
L'Isernia, l'Olympia Agnonese e l'Ancona hanno scontato 1 punti di penalizzazione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato superiore a 8 punti.

Note

Voci correlate
Serie D 2013-2014
Serie D 2013-2014 (gironi A-B-C)
Serie D 2013-2014 (gironi G-H-I)
Coppa Italia Serie D 2013-2014

Calcio nel 2014
2013